Vytis steht für:

 das Wappen Litauens
 Vytis (Polizei), Team der öffentlichen litauischen Polizei